Lagorio est un patronyme porté notamment par :

 Gina Lagorio (1922-2005), écrivaine italienne ;
 Lev Lagorio (1827-1905), peintre russe.